Art Spoelstra – cestista statunitense
 Erik Spoelstra – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Mark Spoelstra – cantautore e chitarrista statunitense